Cavaco bezeichnet:
 Rio Cavaco, einen Fluss in Angola
 Cavaco (Station), einen Bahnhof der Benguelabahn in Angola
 eine etwas größere Variante der portugiesischen Laute Cavaquinho

Cavaco ist der Familienname folgender Personen:
 Aníbal Cavaco Silva (* 1939), portugiesischer konservativer Politiker, Wirtschaftswissenschaftler; seit 2006 Präsident von Portugal
 António José Cavaco Carrilho (* 1942), römisch-katholischer Bischof; seit 2007 Bischof von Funchal